Le  Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1970 à San Juan, en Argentine.

L'Espagne remporte à cette occasion sa sixième couronne mondiale.

Résultats 

|}

Liens externes 
 

1970
Rink hockey
Rink hockey 1970
Sport à San Juan (Argentine)
1970 en Argentine
Sport en mai 1970
Sport en juin 1970